Галиндо — фамилия. Известные носители:
 Галиндо, Аарон
 Галиндо, Беатрис
 Галиндо, Бенхамин
 Галиндо, Виктор
 Галиндо, Вирджиния
 Галиндо, Марио
 Галиндо, Пласидо
 Галиндо, Руди
 Галиндо, Самуэль (род. 1992) — боливийский футболист.
 Галиндо, Херардо (род. 1978) — мексиканский футболист, полузащитник.